Leander är ett namn som i Sverige används både som förnamn och som efternamn. Den 31 december 2014 var 1300 personer bosatta i Sverige med Leander som efternamn. 831 män och 3 kvinnor hade namnet som förnamn eller mellannamn. 63 män men inga kvinnor hade namnet som första förnamn.

Personer med efternamnet Leander
 Adolf Leander (1833–1899), finländsk militärkapellmästare
 Adolfine Leander,känd som Adée Flodin (1873–1935), finländsk operasångerska, koloratursopran
 Axel Leander (1888–1958), politiker, socialdemokrat

 Börje Leander (1918–2003), fotbolls- och bandyspelare

 Caroline Leander (född 1965), sångare, musiker och låtskrivare

 Folke Leander (1910–1981), filosof

 Gunilla Leander (född 1953), webbformgivare, koncept- och videokonstnär
 Gunn Leander-Bjurström (1922–2008), bildväverska och textilkonstnär
 Gunnar Larsson-Leander (1918–2020), astronom
 Gus Leander (1909–1980), illustratör och reklamtecknare

Hans Leander (1880–1941), nyhetsbyråchef, redaktör och journalist
Harald Leander (född 1962), skådespelare, dramatiker och regissör
 Helena Leander (född 1982), politiker, miljöpartist

 Inez Leander (1878–1969), konstnär, grafiker och författare
 Ingemar Leander (1929–1995), folkskollärare och politiker, socialdemokrat

 Johan Leander (1959–2009), civilingenjör

 Kajsa Leander (född 1970), IT-entreprenör
 Kalle Leander (född 1981), operasångare (tenor), skådespelare och manusförfattare
 Kjell  Leander Engström (1914–1979), konstnär

 Lars Leander (1931–2015), företagsledare
 Lena Leander (1942–1993), arkitekt

 Madeleine Leander (född 1986), datorspelare och datorspelskommentator

 Nils Leander (1905–1990), skådespelare

 Paul Leander-Engström (född 1966), finansman och filantrop
 Per Johan Herman Leander (1831–1907), filosof, professor
 Pontus Leander (1872–1935), orientalist, professor i semitiska språk

 Sigfrid Leander (1893–1981), museiman och  författare

 Tord Leander Engström (1914–1985), konstnär
 Torsten Leander, snickare, huvudperson i rättsfall om personkontroll

 Ulrik Leander (1858–1938), fängelsedirektör och politiker, frisinnad

 Viktor Leander, bonde och konsthantverkare, president i mikronationen Republiken Åsen

 Zarah Leander (1907–1981),  sångerska och skådespelare

Källor

Svenska efternamn